Харъюган — название рек в Ханты-Мансийском АО:

Харъюган (приток Кемпажа)
Харъюган (приток Лейвгортъёгана)
Ай-Харъюган — приток Хулъюгана

См. также Харъёган